Příjmení Zálešák nosí více významných osobností:

 Alois Zálešák (1930–???) – český a československý politik KSČ
 Cyril Zálešák (1920–2013) – slovenský choreograf, hudebník a folklorista
 Martin Zálešák (* 1959) – český malíř
 Michal Zálešák (* 1982) – český manažer
 Miroslav Zálešák (* 1980) – slovenský hokejový útočník
 Radek Zálešák (* 1964) – bývalý československý fotbalista
 Štěpán Zálešák (1874–1945) – český sochař a řezbář
 Štěpán Zálešák (režisér) (* 1974) – český režisér

Externí odkazy